Die Oberste Division 1998 war die siebte Spielzeit der höchsten russischen Spielklasse im Fußball. Sie begann am 28. März 1998 und endete am 30. Oktober 1998. Meister wurde zum sechsten Mal Spartak Moskau. Absteigen mussten Baltika Kaliningrad und FK Tjumen.

Modus 
Vor Saisonbeginn wurde der Name von Oberste Liga in Oberste Division geändert und die Anzahl der Mannschaften auf 16 reduziert. Diese spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Vereine stiegen ab.

Teilnehmer 

Die 18 Teilnehmer setzten sich wie folgt zusammen:

Die  15 bestplatzierten Mannschaften der Saison 1997:
 Spartak Moskau
 Rotor Wolgograd
 Dynamo Moskau
 Schinnik Jaroslawl
 Lokomotive Moskau
 Tschernomorez Noworossijsk
 Krylja Sowetow Samara
 Zenit Sankt Petersburg
 Baltika Kaliningrad
 Alanija Wladikawkas
 Torpedo Moskau
 ZSKA Moskau
 Rostselmasch Rostow
 Schemtschuschina Sotschi
 FK Tjumen

Der Aufsteiger:
 Uralan Elista

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Vollständige Abschlusstabelle auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1998
Premjer-Liga-Saison